Joseph Muxel ist der Name folgender Personen:

*